Nikołaj Żukowski
 Nikołaj Żukowski (rewolucjonista)